Факај има више значења:

 Факај (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Факај (Валча), насеље у округу Валча у Румунији